Finnkampen 2007 avgjordes på Ullevi i Göteborg 8–9 september 2007. Herrlandskampen vann Finland med 203–199. Damlandskampen vann Sverige med 219–189.

Flick- och pojklandskamperna vann Sverige med 125–74 respektive 122–76.

Grenresultat

Damer

Herrar

Kommentarer

Externa länkar
Finnkampen

Sport i Sverige 2007
2007
Internationella sportevenemang i Göteborg
Friidrottsåret 2007
Göteborg under 2000-talet (decennium)